Cette page contient les pages d'homonymie de Visitors et Visitor.

 Visitors, film australien de Richard Franklin sorti en 2003,
 Visitors, film américain de Godfrey Reggio sorti en 2013,
 Visitors, série télévisée de Simon Astier, diffusée à partir de 2022.

 Visitor, montagne du Monténégro.